Zdravstvena funkcija šume, jedna od općekorisnih funkcija šume.

Zdravstvena funkcija šume temelji se u prvome redu na povoljnome utjecaju šumske sastojine na psihičko raspoloženje čovjeka. Ulaskom u šumu čovjek osjeti smirenje i oporavak zbog čestih stresova i frustracija, koje su popratna pojava nesmiljene bitke za što veći standard koji sam sebi postaje svrhom. Utjecaj na ljudsko zdravlje u šumi uvjetovan je proizvodnjom fitoncida, kemijskih tvari koje luče više biljke kako bi se obranile od biljnih bolesti (virusi, bakterije, gljive). Značajnu ulogu ima pri tome i ugodan miris šume koji potječe od eteričnih ulja ("mirisni vitamini"). Znakovit doprinos šume ljudskome zdravlju, je ispuštanje kisika tijekom fotosinteze koja godišnje iznosi od 15 do 20 t po ha. Sume su najučinkovitiji proizvođači kisika u odnosu na ostale kopnene ekosustave.

Izvori 
 Matić, Slavko; Prpić, Branimir: PROGRAM NJEGE, OBNOVE I ODRŽAVANJA, TE EKOLOŠKE I SOCIJALNE FUNKCIJE PARK-ŠUMA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA. Izvorni znanstveni članak. Šumarski list br. 5-6, CXXI ( 1997). str. 239. Sadržaj prenesen sa stranica Šumarskog lista uz dopuštenje.

Šumarstvo